Maaz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Maaz (* 1961), deutscher Kunstwissenschaftler
 Hans-Joachim Maaz (* 1943), deutscher Psychiater, Psychoanalytiker und Publizist
 Kai Maaz (* 1972), deutscher Bildungsforscher
 Sascha Maaz (* 1970), deutscher Schauspieler 
 Wolfgang Maaz (* 1943), deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Maâtz
 Maz